Притягивающее множество — такое инвариантное относительно фазового потока  подмножество  фазового пространства , для которого существует окрестность  (открытое множество, содержащее ), такая, что для всех  выполняется соотношение  при , то есть  при . Более точно, такое множество называется локально притягивающим. Если , то множество  называется глобально притягивающим. 

Подмножество  фазового пространства  называется инвариантным относительно фазового потока  множеством или просто инвариантным множеством, если для всех допустимых значений  имеет место равенство , где .

Замкнутое локально притягивающее множество называется аттрактором.

Примечания

Литература 
 

Динамические системы